Юрий Борисович Крук (; род. 2 июня 1941, г. ) — украинский политик, народный депутат Верховной Рады Украины II, III, IV, V, VI, VII созывов. Заместитель председателя Комитета ВРУ по транспорту и связи, председатель подкомитета по вопросам морского и речного транспорта. Заслуженный работник транспорта Украины. Академик Транспортной Академии Украины.

Образование 
Окончил Херсонский судомеханический техникум (1956—1960), судомеханик; Одесский институт инженеров морского флота (1972), инженер-механик.

Карьера 
1960—1962 — моторист, мастер, судомеханик, начальник цеха Одесского рыбзавода.

1962—1966 — служба в ВМФ.

1973—1980 — директор Одесского рыбзавода.

1980—1988 — начальник Ильичевского морского рыбного порта.

1988—1992 — заместитель генерального директора Черноморского ПО рыбной промышленности «Антарктика».

С 1992 — заместитель начальника Главного планово-экономического управления Одесского облисполкома.

С 1992 — заместитель главы по вопросам морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской облгосадминистрации.

1993—1995 — заместитель Министра транспорта Украины — директор департамента морского и речного транспорта.

Член Комиссии по вопросам морской политики при Президенте Украины (1998—2000).

Академик Академии транспорта Украины. Член Политсовета Народно-демократической партии (2002—2005).

Парламентская деятельность 
С 1994 по 1998 — народный депутат Украины II созыва от округа № 305, Измаильского избирательного округа Одесской области. Член группы «Независимые». Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи.

С 1998 по 2002 — народный депутат Украины III созыва от одномандатного избирательного округа № 139 (самовыдвижение). Председатель Комитета по вопросам строительства, транспорта и связи.

С 2002 по 2006 — народный депутат Украины IV созыва от одномандатного избирательного округа № 140 (самовыдвижение). Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и связи.

С 2006 по 2007 — народный депутат Украины V созыва от «Блока Юлии Тимошенко», № 77 в списке. Член ВО «Батькивщина». Председатель подкомитета по вопросам морского и речного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и связи.

C 2007 по 2012 годы — народный депутат Украины VI созыва, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и связи, председатель подкомитета по вопросам морского и речного транспорта Украины.

C декабря 2012 по ноябрь 2014 — народный депутат Украины VII созыва, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и связи, председатель подкомитета по вопросам морского и речного транспорта Украины. В 2012 году голосовал (попросил засчитать голос после голосования) за скандальный Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» — неофициально известный как «Закон Кивалова-Колесниченко», который позже Конституционный Суд признал утратившим силу неконституционным. Голосовал за Диктаторские законы 16 января 2014.

Награды

Ордена 
 Орден «За заслуги» всех степеней (III — 1998, II — 2002, I — 2012) и «Звезда ордена».
 Орден Богдана Хмельницкого.
 Заслуженный работник транспорта Украины (08.1999)

Медали 
 «За доблестный труд».
 «Ветеран труда».
 «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 «Защитнику Отечества».
 «Ветеран боевых действий».
 «За трудовую доблесть».
 «20 лет Государственной пограничной службе Украины».

Ордена УПЦ 
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира II, III степени
 Орден святого князя Киевского Ярослава Мудрого
 Орден преподобного Нестора Летописца II, III степени
 Орден преподобного Агапита Печерской ІІІ степени
 Орден великомученика Георгия Победоносца
 Кавалер Международного ордена Николая Чудотворца «За преумножение добра на земле».
 Орден «Рождество Христово»

Другие награды 
 Почетная грамота Верховной Рады Украины.
 Почетная грамота Кабинета Министров Украины (02.2004).
 Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР.
 Почётный гражданин Измаила (2000).
 Почетный гражданин Рени (2005).
 Почетный гражданин Одесской области (2021)

Всего 59 орденов и медалей, почетных наград.

Семья 
 Борис Миронович (1888—1961) — отец.
 Раиса Кирилловна (1908—1971) — мать.
 Валентина Тимофеевна (1947) — жена.
 Вячеслав Юрьевич (1962) — сын.
 Вячеслав Юрьевич (1968) — сын.
 Борис Юрьевич (1972) — сын.
 Юрий Юрьевич (1978) — сын.

Мастер спорта СССР.

Примечания

Ссылки 
 Верховна Рада України
 Довідка: Крук Юрій Борисович

Заместители министров Украины
Выпускники Одесского национального морского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Народно-демократической партии (Украина)
Члены «Батькивщины»
Члены Партии регионов Украины
Почётные граждане Измаила